Raath kan som auktorsförkortning betyda:

 Michael A. Raath
 Michael Andrew Raath

Robotskapade auktorsförkortningar